Аурелиа́но То́ррес Рома́н (; 16 июня 1982, Асунсьон) — парагвайский футболист, полузащитник клуба «Каакупе» и сборной Парагвая.

Биография 
Свою футбольную карьеру Торрес начал в мексиканском клубе «Ирапуато», затем недолгое время выступал за японский «Киото Санга». В 2002 году Торрес вернулся в Парагвай где выступал за клубы «Депортиво Реколета», «Соль де Америка» и «Гуарани». В сезоне 2005/06 предпринял попытку заиграть в европейском чемпионате, перейдя в испанский «Реал Мурсия», однако не сумел закрепится в основном составе и вернулся в Парагвай. С 2007 год по 2011 год играл за «Сан-Лоренсо», став в его составе чемпионом Аргентины.

В составе национальной сборной Аурелиано Торрес дебютировал 8 июля 2004 года в матче со сборной Коста-Рики, на сегодняшний день Торрес сыграл в составе сборной 29 матчей и забил в них 2 мяча. Торрес участвовал в составе Парагвая в чемпионате мира 2010.

В августе 2011 года Аурелиано подписал контракт с клубом «Толука» из первого дивизиона мексиканского чемпионата.

Достижения 
 Чемпион Аргентины: Клаусура 2007
 Серебро Олимпийских игр: 2004

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика в чемпионате Аргентины
 Профиль на Football Lineups

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Игроки ФК «Киото Санга»
Игроки ФК «Соль де Америка»
Игроки ФК «Гуарани» Асунсьон
Игроки ФК «Реал Мурсия»
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Толука»
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «12 октября»
Игроки ФК «Каакупе»